MAC:
 Малый академический словарь
 Международный астрономический союз
 Механизированная автомобильная стоянка — автостоянка, на которой для перемещения автомобилей используется специальное механизированное устройство.
 Многоагентная система
 МАС-1 — советский проект колёсно-гусеничного малого по массе летающего танка.
 Малый Автономный Спутник — французские микроспутники для технологических исследований, запускавшиеся советскими носителями.

См. также 
 Мас
 MAC (латиница)